Пьетралата ():

 Пьетралата — район Рима.
 «Пьетралата» — станция Римского метрополитена.